Distretto di Asgat – distretto delle provincia del Bajan-Ôlgij, in Mongolia
 Distretto di Asgat – distretto delle provincia dell'Zavhan, in Mongolia